Set the World on Fire pode se referir a:

 Set the World on Fire (álbum de Annihilator)
 Set the World on Fire (álbum de Black Veil Brides)

Ver também
 

Desambiguações de música